Естонський футбольний зимовий турнір 2015 — 2-й розіграш Естонського футбольного зимового турніру. Команди були розділені на дві групи по 6 команд.

Груповий етап

Група А 
Матчі пройшли з 9 січня до 7 лютого 2015 року.

Результати

Група В 
Матчі пройшли з 9 січня до 6 лютого 2016 року.

Результати

Посилання 
 Естонський футбольний зимовий турнір на soccerway 

2015
2015 у футболі